East Woodhay – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 West Woodhay – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Berkshire